Tooruktug Dolgay Tangdym () ist ein tuwinisches Volkslied. Von 1993 bis 2011 wurde es als Hymne der russischen Republik Tuwa verwendet, dann jedoch auf Beschluss des Parlamentes der Republik durch die neue Hymne Men – Tyva Men ersetzt.

Originaltext

Russische Textfassung 
Когда я гуляю в своих лесах,
я всегда доволен -
ведь мои леса богаты
    животными и всем, что мне нужно.

Там, среди гор,
    скал, тайги, родился я.

Вот почему я так силен.
Я буду выращивать свой домашний скот
    и стану богатым.

Девять различных животных – Если я буду
    пасти их и кормить

и позабочусь о них, как о своих,
    Я стану богат.

Deutsche Übersetzung 
Wenn ich durch meinen Wald gehe
Werde ich immer zufrieden sein
Denn mein Wald ist reich
    an Tieren und allem was ich benötige.
Dort in den Bergen, den Felsen,
    der Taiga wurde ich geboren.
Darum bin ich stark.
Ich werde mein Vieh aufziehen
    und werde reich sein.
Neun verschiedene Tiere – Wenn ich sie hüte
    und sie füttere
Und für sie sorge als mein Eigen –
    Dann werde ich reich sein.

Siehe auch 
 Liste historischer Nationalhymnen

Weblinks 
 Hymne der Russischen Föderation, gefolgt von Tooruktug Dolgay Tangdym (MP3) auf der Webpräsenz der Regierung von Tuwa
 Tooruktug Dolgay Tangdym gespielt vom Tuwinischen Nationalorchester

Historische Nationalhymne
Tuwa
Nationales Symbol (Russland)
Musik (Russland)